Bernard Kouakou Kouassi – ex calciatore ivoriano
 Christian Kouakou – calciatore ivoriano
 Christian Kouakou – calciatore svedese
 Koffi Kouakou – calciatore burkinabé
 Raoul Kouakou – ex calciatore ivoriano